

Personaggi
George Bancroft – storico e uomo politico statunitense  
George Bancroft – attore statunitense
George Bancroft († 1573) – parroco inglese e traduttore

Altro
USS George Bancroft (SSBN-643) – sottomarino lanciamissili balistici della Marina statunitense, in esercizio dal 1966 a 1993
George Bancroft Park (Blackpool) – parco e giardino pubblico nella città di Blackpool, nel Lancashire, in Inghilterra